

Persone 
 Domenico Auletta – compositore e organista italiano
 Enrico Auletta (Auletta II) – calciatore italiano
 Gennaro Auletta (1912 – 1981) – presbitero, giornalista, traduttore, saggista e scrittore italiano
 Giovanni Auletta Armenise – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Giuseppe Auletta – giurista italiano
 Pietro Auletta – compositore italiano

Altro 
 Auletta – comune italiano della Campania
 Auletta – gruppo musicale tedesco